Gorazd Hiti, slovenski hokejist in hokejski trener, * 12. avgust 1948, Kurja vas na Jesenicah.

Hiti je igral na treh olimpijskih igrah za Jugoslavijo, za katero je v karieri odigral kar 191 tekem, na katerih je dosegel 94 golov, kar ga uvršča na drugo mesto reprezentančnih strelcev vseh časov. Člansko kariero je začel v klubu HK Kranjska Gora, nato je igral za HK Acroni Jesenice, kjer je bil pogosto skupaj v napadu z bratom Rudijem, kasneje pet sezon tudi pri HK Olimpija. Na tivolskih tribunah je v začetku sedemdesetih najpogosteje odmevalo »Rudi Hiti, Gorazd Hiti, gol, gol, gol!«.

Po končani karieri hokejista je dvajset let v Italiji vodil več mlajših selekcij klubov, med letoma 1996 in 1999 pa je bil glavni trener HK Sportina Bled. Med letoma 1999 in 2004 je bil selektor slovenske mladinske reprezentance, od leta 2008 pa je selektor srbske mladinske reprezentance. Leta 2007 je bil sprejet v Slovenski hokejski hram slavnih.

Pregled kariere

|-
| HK Kranjska Gora
| Jugoslovanska liga
| 63/64
|
|
| 
| 
| 
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Kranjska Gora
| Jugoslovanska liga
| 64/65
|
|
| 
| 
| 
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Kranjska Gora
| Jugoslovanska liga
| 65/66
|
|
| 
| 
| 
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Kranjska Gora
| Jugoslovanska liga
| 66/67
|
|
| 
| 
| 
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Acroni Jesenice
| Jugoslovanska liga
| 67/68
|
|
| 
| 
| 
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Acroni Jesenice
| Jugoslovanska liga
| 68/69
|
|
| 
| 
| 
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Acroni Jesenice
| Jugoslovanska liga
| 69/70
|
|
| 
| 
| 
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Acroni Jesenice
| Jugoslovanska liga
| 70/71
|
|
| 
| 
| 
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Olimpija
| Jugoslovanska liga
| 71/72
|
|
| 
| 
| 
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jugoslavija
| Zimske olimpijske igre
| 72
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Olimpija
| Jugoslovanska liga
| 72/73
|
|
| 50
| 33
| 83
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Olimpija
| Jugoslovanska liga
| 73/74
|
|
| 
| 
| 
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jugoslavija
| Svetovno prvenstvo B
| 74
|
|
| 11
| 4
| 15
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Olimpija
| Jugoslovanska liga
| 74/75
|
|
| 
| 
| 
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Olimpija
| Jugoslovanska liga
| 75/76
|
|
| 
| 
| 
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jugoslavija
| Zimske olimpijske igre
| 76
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Bolzano
| Serie A
| 76/77
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Bolzano
| Serie A
| 77/78
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Olimpija Hertz Ljubljana
| Jugoslovanska liga
| 83/84
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jugoslavija
| Zimske olimpijske igre
| 84
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Olimpija Hertz Ljubljana
| Jugoslovanska liga
| 85/86
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SV Renon
| Serie A
| 86/87
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" |Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |61
| bgcolor="#7FFF00" |37
| bgcolor="#7FFF00" |98
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
|}

Sklici

Glej tudi 
 Seznam slovenskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Slovenski hokejski desnokrilni napadalci
Jugoslovanski hokejski reprezentanti
Olimpijski tekmovalci za Jugoslavijo
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1972
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1976
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1984
Hokejisti HK Kranjska gora
Hokejisti HK Jesenice
Hokejisti HK Olimpija
Hokejisti HC Bolzano
Hokejisti A&O Asiago
Hokejisti SV Renon
Slovenski hokejski trenerji
Trenerji HK Bled
Sprejeti v Slovenski hokejski hram slavnih